1965/66 was het 68ste seizoen in de Engelse voetbalcompetitie. Liverpool werd landskampioen.

Prijzen

First Division

Uitslagen 
 

Groen : Thuisteam heeft gewonnen
Blauw : Gelijkspel
Rood : Uitteam heeft gewonnen

Second Division

Third Division

Fourth Division

Engels voetbalseizoen
Competitievoetbal 1965/66